Marie Wright (Dorchester, 7 de Fevereiro de 1968) é uma rapper, cantora e personalidade de televisão estadunidense. Ela ficou famosa como a primeira anfitrião do BET 106 & Park. Atualmente ela se tornou uma DJ na estação de rádio KSWD (FM) em Los Angeles. Em 2003, ela fez uma parceria musical com Beyoncé, Missy Elliott e MC Lyte na música "Fighting Temptation" para a trilha sonora do filme The Fighting Temptations.

Discografia 
 2004: Free's World

Ligações externas
 
 
 

Cantoras afro-americanas
Rappers dos Estados Unidos
Cantores de R&B contemporâneo dos Estados Unidos
Cantores de hip hop dos Estados Unidos
Free
Rappers afro-americanas